Willem Maurits de Brauw (1772-1841) - lid Notabelenvergadering
 Willem Maurits de Brauw (1810-1874) - Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid 
 Willem Maurits de Brauw (1838-1898) - minister, commissaris van de Koning(in)
 Willem Maurits de Brauw (1876-1962) - jurist
 Willem Maurits de Brauw (1914-1943) - verzetsstrijder
 Willem Maurits (Mauk) de Brauw (1925-1984), DS'70 bewindspersoon en Tweede Kamerlid
 Willem Maurits de Brauw (1948)